Daniël (doorverwijspagina)
 Daniel (voornaam) (doorverwijspagina)
 Daniel (achternaam) (doorverwijspagina)

 Overig
 Daniel (1971), een Nederlandse film uit 1971
 Daniel (1983), een Amerikaanse film uit 1983
 Daniel (berg), een berg in Oostenrijk
 Daniel (nummer), een nummer van Elton John uit 1973
 Daniel (raket), een Franse experimentele raket
 Daniel (Utah), een plaats in de Verenigde Staten
 Daniel (warenhuis), een Engelse warenhuisketen
 Daniel (Wyoming), een plaats in de Verenigde Staten
 Fontaine-Daniel, een plaats in Frankrijk
 Jack Daniel's, een Amerikaans whiskeymerk